«Single Ladies (Put a Ring on It)» — перший сингл з альбому I Am… Sasha Fierce американської співачки Бейонсе. Продюсерами синглу виступила група The-Dream, Christopher «Tricky» Stewart & Бейонсе.

Список композицій

Примітки 

Пісні Бейонсе
Пісні 2008
Сингли, які очолювали Billboard Hot 100